Блейш — фамилия. Известные носители:
 Блейш, Александр Николаевич (ум. 1920) — русский офицер, полковник, белогвардеец, участник Первой мировой и гражданской войн.
 Блейш, Себастьян (настоящее имя Норберт Блейш; род. 1957) — немецкий писатель и режиссёр гомосексуальной порнографии.